Арка́дий Алексе́евич Столы́пин (15 декабря 1778 — 7 мая 1825) — русский сенатор из рода Столыпиных, владелец села Столыпино. Известен как писатель-любитель, друг и единомышленник Сперанского.

Биография 
Аркадий Алексеевич был пятым из одиннадцати детей Алексея Емельяновича Столыпина (1744—1817) и Марии Афанасьевны, урождённой Мещериновой. Его старшей сестрой была Елизавета (1773—1845), бабка М. Ю. Лермонтова. Служил обер-прокурором Сената, был близким человеком в семье Нессельроде. 22 января 1811 года по личному прошению за слабостью здоровья был уволен императором с должности Обер-прокурора из 7-го департамента Сената. В круг друзей Столыпина входили декабрист К. Рылеев, Грибоедов, М. Сперанский (во время его ссылки в 1812—1816 годах вёл с ним переписку, обменивался книгами и газетами). Не любивший Столыпина Ф. Ф. Вигель, писал 
Столыпин писал рассказы, напечатал в «Приятном и полезном препровождении времени» (1794—95) следующие произведения:
 «Восточный моралист»;
 «Благодетельный государь», нравоучительная повесть, перевод с французского;
 «Отрывок».
Несмотря на тесные связи с декабристами, в документах судебного процесса не фигурировал, потому что умер 7 мая 1825 года. Похоронен в Петербурге на Лазаревском кладбище.

Брак и дети 

Жена (с 1813 года) — Вера Николаевна Мордвинова (15.12.1790—04.01.1834), дочь знаменитого адмирала Н. С. Мордвинова. По воспоминаниям современников, была красавица и замечательная женщина. Умерла от горячки, после двухнедельной болезни. В браке родились семь детей, которые отличались красотой:
 Николай (1814—31.01.1884), тайный советник, был поверенным в делах в Карлсруэ (1854—1865), затем в Вюртемберге (1865—1871) и в Нидерландах (1871—1884). Был увлечен Н. Н. Пушкиной, но наличие у неё четырех детей заставило его отказаться от этого брака. Умер от бронхита в Гааге, был там же временно похоронен, после перевезен в Петербург и перезахоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.
 Алексей (1816—1856), прозванный в обществе «Монго», первый красавец Петербурга; друг и возможный секундант М. Ю. Лермонтова.
 Дмитрий (1818—1893),  мемуарист, композитор-любитель.
 Мария (1819—1889), в первом браке — супруга Ивана Александровича Бека (1807—1842); во втором браке — Павла Петровича Вяземского; бабка Дмитрия Сергеевича Шереметева.
 Вера (1821—1853), с 1839 года фрейлина, адресат стихотворения П. А. Вяземского, с 1846 года замужем за князем Давидом Фёдоровичем Голицыным (1811—1855), камер-юнкером и надворным советником. Умерла в Берлине, после тяжелой и долгой болезни. 
 Александр (1823—1839)
 Екатерина (12.09.1824—1852), крещена 28 сентября 1824 года в Морском Богоявленском соборе при восприемстве брата Николая и сестры Веры; фрейлина, замужем (с 07.10.1849, Константинополь) за дипломатом Николаем Аркадьевичем Кочубеем (1827—1865), сыном А. В. Кочубея. Скончалась в марте 1852 года в Пизе от чахотки. Похоронена в некрополе Александро-Невской лавры с дочерью Верой (12.04.1851—21.04.1852).

Примечания

Ссылки 
 

Аркадий Алексеевич
Писатели России по алфавиту
Сенаторы Российской империи
Тайные советники
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры